Индивидуальная шоссейная велогонка среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года прошла 13 августа. Приняли участие 39 спортсменов из 29 стран. Длина дистанции составила 47,6 километра.

Чемпион мира 2006 и 2007 годов в этой дисциплине 27-летний Фабиан Канчеллара уверенно выиграл золото, опередив серебряного призёра Густава Ларссона на 33 секунды. Бронзовый призёр Леви Лайфаймер отстал от чемпиона более чем на минуту.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр